Topònims:
 Trujillo (Càceres), ciutat de la província de Càceres, a Extremadura (Espanya)
 Trujillo (Perú), ciutat del Perú, capital del Departament de La Libertad
 Trujillo Metropolitano, àrea metropolitana de Trujillo (Perú)
 Trujillo (Veneçuela), ciutat de Veneçuela
 Trujillo (Hondures), ciutat d'Hondures
 Trujillo (Colòmbia), municipalitat de Colòmbia
 Ciudad Trujillo, nom de la ciutat de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, entre 1936 i 1961
 Estat de Trujillo, estat de Veneçuela 
 Comarca de Trujillo, comarca d'Extremadura a la província de Càceres 
 Biografies:
 Rafael Trujillo, diversos personatges
 María Antonia Trujillo Rincón, política espanyola, ministra d'habitatge
 Robert Trujillo, baixista estatunidenc, membre del grup musical Metallica des de 2003
 Bernardo Trujillo, guru estatunidenc de la gran distribució
 Chadwick A. Trujillo, astrònom estatunidenc